Martín Cardozo ist der Name folgender Personen:

* Martín Cardozo (Fußballspieler, 1986) (* 1986), uruguayischer Fußballspieler 
 Martín Cardozo (Fußballspieler, 1992) (* 1992), uruguayischer Fußballspieler